

Géographie

Hydrographie 
 Le Rhône, fleuve d’Europe qui prend sa source en Suisse et se jette dans la mer Méditerranée ;
 Glacier du Rhône, glacier suisse à l'origine de ce fleuve ;
 Grand-Rhône, bras le plus à l'est du delta du Rhône ;
 Petit-Rhône, bras le plus à l'ouest du delta du Rhône ;
 Le glacier Rhone, glacier de la terre Victoria en Antarctique
 La Rhône, rivière française du département d'Eure-et-Loir.

Régions 
 Auvergne-Rhône-Alpes, région française créée en 2016 qui regroupe douze départements ;
 Rhône-Alpes, ancienne région française qui regroupait huit départements jusqu'en 2015.

Départements 
 le Rhône, département français créé en 1793 et divisé en 2015 – en tant que collectivité territoriale – entre la métropole de Lyon et un nouveau département résiduel du Rhône ;
 la circonscription départementale du Rhône, circonscription administrative de l'État regroupant le nouveau département du Rhône et la métropole de Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 les Bouches-du-Rhône, département français située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 le Rhône-et-Loire, département français existant de 1790 à 1793 divisé ensuite entre celui du Rhône et celui de la Loire.

Voir aussi

Bateau 
 Rhône, bateau à vapeur de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman
 Le Rhône, navire de La Méridionale acquis dans les années 1970
 Rhône, un bâtiment de la Marine nationale française, lancé en 2017

Culture 
 Rhône FM, radio valaisanne
 Le Rhône, salle de spectacle et d'exposition située à Bourg-lès-Valence

Autre 
 Le Rhône, un moteur d'avion de Gnome et Rhône
 Rhône-Poulenc, ancien groupe pharmaceutique dont l'aspirine du Rhône était quasiment devenu un nom commun
 Autoroute du Rhône, désignant l'autoroute A9 en Valais
 88 rue du Rhône, entreprise horlogère suisse

Voir aussi 

 Hron, rivière de Slovaquie
 Rhony, rivière française du département de l'Oise
 Rhôny, rivière française du département du Gard

Homonymie de toponyme